Ла́гуш (; //) — город и морской порт на юге Португалии, центр одноимённого муниципалитета округа Фару. Численность населения — 17,5 тыс. жителей (город), 25,4 тыс. жителей (муниципалитет). Город и муниципалитет входит в регион Алгарве и субрегион Алгарве. Входит в состав городской агломерации Большое Алгарве.

Является членом движения «Медленный город».

Расположение 
Город расположен на берегу залива Лагуш близ места впадения реки Бенсафрин в Атлантический океан. Расстояние от Лагуша до Лиссабона — 184 км, до Фару — 67 км, до Бежи — 124 км.

Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Моншике
 на востоке — муниципалитет Портиман
 на юге — Атлантический океан.
 на западе — муниципалитет Вила-ду-Бишпу
 на северо-западе — муниципалитет Алжезур

Население

История 

Лагуш — город-порт с более чем двухтысячелетней историей. Название Лагуш имеет кельтское происхождение и получено из слова Лакобрига. Лагуш сначала был поселением Карфагенян, которые вошли в союз с кельтами в их войне против римлян. Позже это поселение было колонизировано римлянами и стало частью римской области Лузитания. Некоторые следы римского периода до сих пор обнаруживаются в Лагуше и прилегающей сельской местности. Лакобрига уже в те времена была важной гаванью.

В VI веке город был занят вестготами, а затем византийцами. Мавры завоевали город в VIII столетии. Они переименовали город в Zawaia («Озеро»). Город стал частью прибрежного региона аль-Гарб (откуда произошло название Алгарве). Мавры укрепили город и установили важные торговые связи. В 1174 году местный наместник дал разрешение на строительство церкви Святого Иоанна Крестителя вне городских стен. Это — самая старая церковь в Алгарве.

Даже когда король Афонсу I повторно завоевал Португалию (Реконкиста), южная часть (Алгарве и Алентежу) оставалась под мавританским владычеством. В дальнейшем город был отвоеван у мавров королём Афонсу III Португальским в 1241 году. После полного захвата Алгарве в 1249 году король дал себе титул «Король Португалии и Алгарве», выделив тот факт, что Алгарве, после долгого правления мавров, рассматривалась не как часть Португалии, а как отдельная страна.

Лагуш стал юридически независимым во время правления короля Педру I в 1361 году. Король Жуан I собрал свой флот в гавани Лагуша перед походом для осады и завоевания города Сеуты в 1415 году. Это был первый шаг в открытии аравийского мира во времена средневековой Европы, который фактически начал эпоху «Великих Португальских Географических Открытий».

Таким образом в XV веке Лагуш стал важным городом и морской гаванью для португальских моряков-исследователей. Принц Энрики, известный как Энрики Мореплаватель, третий сын Короля Жуана I, прожил бо́льшую часть жизни в Лагуше. Отсюда он направлял экспедиции в Марокко и на западное побережье Африки на каравеллах, парусных судах с превосходными способностями к мореплаванию.

Лагуш был также «портом приписки» для Жила Эанеша — первого мореплавателя, заплывшего в 1434 году за мыс Бохадор, который рассматривался в те времена как конец мира. Это было крупным достижением в португальском исследовании Африки. Лагуш был исключительно важен во времена Великих географических открытий. Крупнейший после Каира город Африки, Лагос, был назван португальцами в честь Лагуша.

Также через порт Лагуша первые африканские рабы вступили в средневековую Европу. В городе есть здание таможни XVII века, стоящее на месте, где в XV веке были организованы первые рынки работорговли. Как главный организатор этих экспедиций, принц Энрики получал одну пятую от цены рабов. После его смерти город потерял интерес для королевской семьи, и все главные дворянские и торговые дома тогда поменяли место жительства на Лиссабон.

Король Себастьян I, поглощённый планами большого крестового похода против арабского королевства Фес, собрал огромный флот в Лагуше в 1578 году. В течение этой злополучной попытки он и большинство дворян Португалии были убиты в сражении при Эль-Ксар-эль-Кебире в Марокко.

Старый португальский город Лагуш был очень красивым городом со многими памятниками, пока не был разрушен землетрясением и цунами 1755 года. Но город всё ещё сохраняет некоторые восстановленные стены XVI века, замок губернатора XVII века и место, которое, как полагают, явилось первым рынком работорговли в Европе (Меркаду де Эшкравуш, открывшийся в 1444 году).

Два известных военно-морских сражения имели место возле Лагуша, отражая его стратегическое местоположение. В сражении при Лагуше (1693 год) французская эскадра победила объединенный англо-голландский флот, а в 1759 году британский флот победил французский.

Достопримечательности 
Сан-Себаштиан
 Древнеримская дамба Фонте-Коберта (Barragem romana da Fonte Coberta)
 Церковь Святого Антония (Igreja de Santo António)
 Церковь Святого Себастьяна (Igreja de São Sebastião)
 Археологическая база Монте-Мольян (Estação arqueológica de Monte Molião)
 Часовня Иоанна Крестителя (Capela de São João Baptista)
Санта-Мария
 Крепостные стены и башни Лагуша (Muralhas e torreões de Lagos)
 Женский монастырь кармелиток (Convento de Nossa Senhora do Carmo)
 Здание оружейной мастерской (Edifício Oficina do Espingardeiro)
 Форт мыса Бандейра (Forte da Ponta da Bandeira)
 Невольничий рынок (Mercado de Escravos) — первый в Европе невольничий рынок организованный в 1441 г. и расположенный в здании античной таможни.
Одиашере
 Приходская церковь Одиашере (Igreja Paroquial de Odiáxere)
 Форт Мейя-Прайя (Forte da Meia Praia)
Луш
 Крепостной замок Богородицы Девы Марии (Fortaleza de Nossa Senhora da Luz)
 Церковь Луш-де-Лагуш (Igreja da Luz de Lagos)
Бенсафрин
 Менир Кабеса-ду-Рошеду (Menir da Cabeça do Rochedo)

Природные достопримечательности 
Лагуш имеет много природных достопримечательностей включая:
 Божественный уголок (Ponta da Piedade)
 Золотые гроты Побережья (Grutas da Коста d’Oiro)
 Лагуна Алвор (Laguna de Alvor)
 Национальный лес Баран-де-Сан-Жуан (Mata Nacional de Barão de S.João)

Пляжи 
 Мея-Прая (Praia da Meia Praia)
 Батата (картофельный пляж) (Praia da Batata)
 Эстудантеш (пляж студентов) (Praia dos Estudandes)
 Пиньау (Praia do Pinhão)
 Пляж Дона-Ана (Praia da Dona Ana)
 Камилу (Praia do Camilo)
 Понта-да-Пьедаде (Praia da Ponta da Piedade)
 Канавиал (Praia do Canavial)
 Порту-де-Мош (Praia do Porto de Mós)
 Луж (Praia da Luz)

Экономика 
Экономика Лагуша, подобно многим прибрежным городам в Португалии, всегда была связана с морем, и лов рыбы всегда был важной деятельностью с очень древних времен. С 1960 года город охватил туризм, который стал его самой важной экономической деятельностью. Город имеет красивые берега, хороший климат, океан, ровную береговую линию и богатое историческое наследство. Он также имеет множество культурных достопримечательностей и множество развлечений ночной жизни. Много местных традиций сохраняются здесь в архитектуре, кулинарии и изделиях кустарного промысла.

Лагуш — также регион известный своим виноделием. Вино «мушкатель» (moscatel), производящее в регионе известно во всем мире. Также популярностью пользуется крепкий алкогольный напиток aguardente de medronho, сделанный из ягод земляничного дерева.

Большинство населения живёт вдоль береговой линии и работает в сфере туризма и услуг. Внутренние регионе заселены слабо, причем большинство людей работают в сельском и лесном хозяйстве.

Транспорт 
Железнодорожная станция, автодороги N120 и N125.Ближайшие аэропорты Портиман (код: LPPM), Фару (код: LPFR).

Районы

Персоналии 
 Данташ, Жулио (1876—1962) — португальский писатель, поэт, драматург.
 Силвейра, Алберту да (1859—1927) — португальский военный и общественно-государственный деятель.
 Эанеш, Жил — португальский мореплаватель XV века.

Фотогалерея

См. также 
 Фару (округ)
 Муниципалитеты округа Фару
 Районы округа Фару
 Эанеш, Жил

Ссылки 
 Официальный сайт муниципалитета

Муниципалитеты округа Фару
Города Португалии